Two Rivers ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Two Rivers (Alaska), gemeindefreies Gebiet bei Fairbanks, Alaska
 Two Rivers (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Plumas County, Kalifornien
 Two Rivers (Michigan), Ort im Isabella County, Michigan
 Two Rivers (Wisconsin), Stadt im Manitowoc County, Wisconsin
 Two Rivers (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin